Mentor kan syfta på

 Mentor – en person som vägleder någon, se mentorskap
 Mentor (film) – en film från 2006
 Mentor (musikalbum) – ett musikalbum från 2022 av Annika Norlin 
 Mentor (mytologi) – en vän och rådgivare till hjälten Odysseus
 Mentor (satellit) – en amerikansk spionsatellitklass för signalspaning från rymden
 Mentor (skola) – en funktion inom den svenska skolan där lärare agerar som en länk mellan hemmet och skolan

Personer
 Gunnar "Mentor" Holmstedt (1903-1983), svensk privatlärare i Lund
 Mentor Zhubi (1984–), en svensk fotbollsspelare

Geografi

Indonesien 

 Desa Mentor, administrativ by, Jawa Timur,

USA 

 Mentor, Kentucky, Campbell County, 
 Mentor, Minnesota, ort, Polk County, 
 Mentor, Ohio, Lake County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar